
Molekulska formula -{C18H19ClN4}- se može odnositi na:

 Кlozapin
 L-745,870